«Сысо́й Вели́кий» — название нескольких парусных кораблей русского флота:
 Сысой Великий (линейный корабль, 1788)
 Сысой Великий (линейный корабль, 1822)
 Сысой Великий (линейный корабль, 1849)
 Сысой Великий (фрегат) — переоборудован из линейного корабля 1849 года

См. также 
 Сисой Великий (значения)